Název Vnitřní Město má více sídel:
 Vnitřní Město (Kutná Hora), část města Kutná Hora v okrese Kutná Hora
 Vnitřní Město (Lanškroun), část města Lanškroun v okrese Ústí nad Orlicí
 Vnitřní Město (Telč), část města Telč v okrese Jihlava
 Vnitřní Město (Úštěk), část města Úštěk v okrese Litoměřice
 Vnitřní Město (Třebíč), část města Třebíče v okrese Třebíč
 Vnitřní Město (Český Krumlov), část města Český Krumlov v okrese Český Krumlov
 Vnitřní Město (Písek), část města Písek v okrese Písek
 Vnitřní Město (Plzeň), část města Plzeň v městském obvodu Plzeň 3 v okrese Plzeň-město
 Vnitřní Město (Trutnov), část města Trutnov v okrese Trutnov
 Chrudim I – Vnitřní Město, část města Chrudim v okrese Chrudim
 Vnitřní Město, název pro správní oblast Prahy I-VII do vzniku Velké Prahy v roce 1922